Servi Corneli Lèntul (en ) va ser un magistrat romà. Formava part de la família dels Lèntul, d'origen patrici.

Va exercir diverses magistratures menors i després va arribar a la magistratura d'edil curul l'any . Més tard va ser tribú militar el , càrrec que va exercir a les legions que operaven a Hispània.

Referències 

Lentul, Servi Corneli 2
Edils romans